Топонимы
 Роско — американский город в округе Стернс, штат Миннесота.
 Роско () — река в канадской провинции Нунавут.

Персоналии
 Роско, Генри Энфилд (1833—1915) — английский химик.
 Роско Конклинг «Толстяк» Арбакл — американский актёр немого кино, комик, режиссёр и сценарист.

Примечания